Collegio elettorale di Genova - Campomorone – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - Campomorone – collegio elettorale del Senato della Repubblica